Torrieri ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Torrieri (* 1978), italienischer Leichtathlet
 Raúl Torrieri (* 1939), uruguayischer Steuermann im Rudern